Dywizje piechoty noszące numer 97:

Armii Stanów Zjednoczonych:
 97 Dywizja Piechoty (1918, 1943-1946)

Armii Czerwonej:
 97 Dywizja Strzelców (1. formowania, lata 30. XX wieku-1941)
 97 Dywizja Strzelców (2. formowania, eks-456 Dywizja Strzelców, 1941-1943) → 83 Dywizja Strzelców Gwardii
 97 Witebska Dywizja Strzelców (3. formowania, 1943-1945)

Wehrmachtu:
 97 Lekka Dywizja Piechoty (1940-1942) → 97 DS
 97 Dywizja Strzelców (1942-1945)